Stitch – postać ze świata Marvel Comics
 Stich (ang. Stitch) – postać z bajki Lilo i Stich
 Stich! – serial animowany
 Stich: Misja – film animowany